The Serenity of Suffering () — двенадцатый студийный альбом американской рок-группы Korn, изданный 21 октября 2016 года на лейбле Roadrunner Records.

Альбом был анонсирован 22 июля 2016 года; в этот же день вышел видеоклип на песню «Rotting in Vain». Запись всего альбома проходила в домашней студии вокалиста и фронтмена группы Джонатана Дэвиса; по комментарию гитариста группы Брайана Уэлча, The Serenity of Suffering по звучанию «тяжелее» и интенсивнее всего, что они прежде записывали. Продюсером альбома стал специально приглашённый на эту роль обладатель нескольких премий «Грэмми» Ник Рэскаленикс. Художник альбома — Рон Инглиш. Альбом дебютировал под номером 4 в американском чарте Billboard 200 с  копий и получил в основном положительные оценки критиков. По состоянию на декабрь 2017 года в США было продано более  копий альбома.

Список композиций

Участники записи 
Korn
 Джонатан Дэвис — вокал
 Брайан «Хэд» Уэлч — гитары
 Джеймс «Манки» Шаффер — гитары
 Реджинальд «Филди» Арвизу — бас-гитара
 Рэй Лузье — барабаны, перкуссия

Дополнительные музыканты
 Кори Тейлор  — гостевой вокал 
 Зак Бэрд — клавишные

Чарты

Примечания 

Альбомы Korn
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Roadrunner Records